LUF steht für:

 Löschunterstützungsfahrzeug, siehe Aerosollöschfahrzeug #Löschunterstützungsfahrzeug
 Lowest Usable Frequency, Frequenz für den Funkverkehr
 Luxemburgischer Franc (ISO-4217-Code), Währung Luxemburgs 
 Luke Air Force Base (IATA-Code), US-amerikanischer Militärflugplatz bei Glendale, Arizona

Luf steht für:
 Luf (Insel) (auch Loof, Louf, Luf-luf), größte der Eremiteninseln in der Südsee

Personen:

 Gerhard Luf (* 1943), österreichischer Rechtswissenschaftler

luf steht für:
 Laua (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Luf von Kleve gen. von Kervenheim
 Luf-Boot
 Luef

Abkürzung